Blanks ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Blanks (* 1963), US-amerikanischer Sänger und Entertainer
 Billy Blanks (* 1955), US-amerikanischer Kampfsportler
 Jamie Blanks, australischer Filmregisseur und Filmkomponist
 Kristaps Blanks (* 1986), lettischer Fußballspieler
 Lance Blanks (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler

Blanks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanks (Louisiana), im Pointe Coupee Parish
 Blanks (Virginia), im Mecklenburg County
 Blanks Store, im Charles City County, Virginia

Siehe auch:
 Blank
 The Blanks, US-amerikanisches A-Cappella-Quartett